Bolívar je španělské příjmení baskického původu. Jeho známými nositeli jsou:
 Ignacio Bolívar (1850–1944), španělský přírodovědec
 Marcelino Bolívar (* 1964), venezuelský boxer
 Rafael Bolívar Coronado (1884–1924), venezuelský spisovatel
 Simón Bolívar (1783–1830), politik a vojevůdce, bojovník za nezávislost Jižní Ameriky
 Víctor Bolívar (* 1983), kostarický fotbalový brankář

další významy
 ALBA (Bolívarovský svaz pro lid naší Ameriky), mezinárodní organizace
 Bolívar (kolumbijský departement)
 Bolivar (Missouri), město v USA
 Bolívar (Peru), město
 Bolívar (provincie), správní jednotka Ekvádoru
 Bolivar (stanice metra v Paříži)
 Bolívar (stát), správní jednotka Venezuely
 Bolivar (Tennessee), město v USA
 Bolívarovská republika Venezuela, oficiální název Venezuely od roku 1999
 Ciudad Bolívar, město ve Venezuele
 Club Bolívar, bolivijský fotbalový klub
 Copa Simón Bolívar, bývalá fotbalová soutěž
 Pico Bolívar, nejvyšší hora Venezuely
 Simón Bolívar (film), životopisný film o S. Bolívarovi (1969, režie Alessandro Blasetti)
 Univerzita Simóna Bolívara, venezuelská vysoká škola
 USS Simon Bolivar (SSBN-641), americká jaderná ponorka
 Venezuelský bolívar, měnová jednotka